Dario Kostović (né le  à Split en Croatie) est un joueur professionnel de hockey sur glace croate. Il possède un passeport suisse.

Carrière de joueur 
Joueur croate évoluant en Suisse depuis le début de sa carrière. Il devint professionnel en 1999 avec les Kloten Flyers. Il y évolua jusqu'en 2005 avant de se joindre pour une saison au Lausanne HC. Il joua ensuite pour le HC Ambri-Piotta.

En 2007-08, il se joint au HC Lugano avec lesquels il évolua jusqu'en 2009. Il fut alors prêté aux ZSC Lions pour le reste de la saison.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1996-1997 ||Kloten Flyers ||Elite Jr. A ||28 ||5 ||7 ||12 ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1997-1998 ||Kloten Flyers ||Elite Jr. A ||23 ||6 ||7 ||13 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 ||Kloten Flyers ||Elite Jr. A ||5 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000 ||Kloten Flyers ||Elite Jr. A ||17 ||7 ||5 ||12 ||18 ||4 ||3 ||2 ||5 ||2
|-
|1999-2000 ||Kloten Flyers ||LNA ||23 ||0 ||0 ||0 ||4 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2000-2001 ||HC Thurgovie ||LNB ||2 ||1 ||0 ||1 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 ||Kloten Flyers ||LNA ||43 ||4 ||5 ||9 ||22 ||9 ||1 ||0 ||1 ||6
|-
|2001-2002 ||Kloten Flyers ||LNA ||39 ||2 ||2 ||4 ||55 ||7 ||1 ||1 ||2 ||2
|-
|2002-2003 ||Kloten Flyers ||LNA ||38 ||7 ||5 ||12 ||74 ||5 ||1 ||0 ||1 ||8
|-
|2003-2004 ||Kloten Flyers ||LNA ||12 ||0 ||1 ||1 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||Kloten Flyers ||LNA ||35 ||1 ||3 ||4 ||26 ||5 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2005-2006 ||Lausanne HC ||LNB ||39 ||17 ||6 ||23 ||100 ||12 ||1 ||3 ||4 ||18
|-
|2006-2007 ||HC Ambri-Piotta ||LNA ||42 ||11 ||8 ||19 ||24 ||7 ||3 ||3 ||6 ||2
|-
|2007-2008 ||HC Coire ||LNB ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||HC Lugano ||LNA ||34 ||2 ||1 ||3 ||31 ||5 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2008-2009 ||HC Lugano ||LNA ||50 ||4 ||9 ||13 ||24 ||6 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|rowspan="2"|2009-2010 ||HC Lugano ||LNA ||21 ||0 ||2 ||2 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|ZSC Lions ||LNA || 26|| 2|| 3|| 5|| 14|| 3|| 0|| 0|| 0||2
|- 
|2010-2011 ||HC Lugano ||LNA ||44 ||2 ||3 ||5 ||41 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2011-2012 ||Medveščak Zagreb|| ÖEL||46||5||5||10||75||9||0||1||1||14
|- 
|2011-2012 ||Medveščak Zagreb II|| Croatie||-||-||-||-||-||3||1 ||1 ||2 ||0
|- 
|2012-2013 ||Medveščak Zagreb|| ÖEL||47||7||3||10||72||6||0||0||0||4
|- 
|2012-2013 ||Medveščak Zagreb II|| Croatie||-||-||-||-||-||1|| 0||1 ||1 ||14 
|-
| 2013-2014|| KHL Medveščak || KHL|| 4|| 0|| 2|| 2|| 4||- || -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014||Medveščak Zagreb II|| Croatie||-||-||-||-||-||2||4||2||6||4
|-
|2014-2015|| KHL Medveščak||KHL||12||0||0||0||4||-||-||-||-||-
|-
|2014-2015||Medveščak Zagreb II||Croatie||1||1||0||1||0||-||-||-||-||-

|407||35||42||77||325||49||6||4||10||24

|42||18||6||24||104||12||1||3||4||18

|16||0||2||2||8||-||-||-||-||-

Notes et références 

Naissance en août 1980
Joueur international croate de hockey sur glace
Joueur suisse de hockey sur glace
Joueur du EHC Kloten
Joueur du HC Ambrì-Piotta
Joueur du HC Lugano
Joueur du ZSC Lions
Joueur du Lausanne HC
Joueur du HC Coire
Joueur du HC Thurgovie
Joueur du KHL Medveščak Zagreb
Attaquant de hockey sur glace